Цедры-Вельке () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Гданьский повят, Поморское воеводство. Население — 6117 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гданьск
 Гмина Осташево
 Гмина Прущ-Гданьски
 Гмина Стегна
 Гмина Сухы-Домб

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Поморского воеводства